La V edizione della Coppa dei Campioni della CSI ha visto trionfare per la seconda volta gli ucraini della .

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Classifica marcatori

Campioni 
Dinamo Kiev(2º titolo)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1997
Coppa dei Campioni della CSI
Competizioni sportive a Mosca